Journal de St.-Pétersbourg (1825—1914, переименован в 1914—1917 годах в Journal de Petrograd) — российская газета на французском языке. Издавалась в Петербурге с 1825 по 1917 год с перерывами. Была официальным или полуофициальным органом Министерства иностранных дел Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 Скан номера за 15/27 декабря 1825 года

Газеты Российской империи
Газеты на французском языке
Печатные издания, возникшие в 1825 году
Печатные издания, закрытые в 1917 году